Името Бял извор носят две български села:

 Бял извор, област Кърджали
 Бял извор, област Стара Загора